Лазаркевич — польская, литовская и украинская фамилия. Известные носители:

 Лазаркевич, Антони (род. 1980) — польский композитор и актёр.
 
 Лазаркевич, Магдалена (род. 1954) — польский режиссёр, сценарист.
 Лазаркевич, Пётр (1954—2008) — польский режиссёр, сценарист, актер, продюсер.